Oconee – tribù nativa americana di lingua Hitchiti che entrò a far parte delle nazioni Creek e Seminole
Oconee – città statunitense nella Georgia
Oconee – località statunitense nell'Illinois
Oconee – fiume della Georgia
Lago Oconee – lago artificiale creato lungo il corso dell'omonimo fiume